Die Professional Play-offs 1990 waren ein Snooker-Qualifikationsturnier für die Saison 1990/91 der Profitour. Ausgelobt wurden dabei maximal acht Qualifikationsplätze. Gary Natale spielte mit einem 105er-Break das einzige Century Break und damit auch das höchste Break des Turnieres.

Turnierverlauf

Runden 1 und 2 
In den ersten beiden Runden spielten die teilnehmenden Amateure acht Qualifikanten für Runde 3 im K.-o.-System aus. Alle Spiele fanden im Modus Best of 9 Frames statt.

Runde 3 
In der dritten Runde trafen die acht Qualifikanten aus Runde 2 auf je einen Profispieler, um ihre Tauglichkeit im Spiel gegen Profispieler zu testen.

|}

Einzelnachweise 

Snookerturnier
Snookerveranstaltung 1990
Billardturnier in Preston